Deux destroyers de la marine américaine ont été baptisés USS Fletcher :
 , nommé en l'honneur de l'amiral Frank Friday Fletcher, était le premier destroyer de la classe Fletcher et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
 , nommé d'après l'amiral Frank Jack Fletcher, était un destroyer ASW de la classe Spruance.

Fletcher